Lettenmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lettenmeyer (1891–1953), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Uta Jüttner-Lettenmeyer (* 1940), deutsche Künstlerin